Ritual (band), een band uit de omgeving van Stockholm, Zweden
 Ritual (Mertens), een compositie van Hardy Mertens voor fanfareorkest
 Ritual (Schnittke), een compositie van Alfred Schnittke uit 1984/1985 voor groot symfonieorkest
 Ritual (Tiësto, Jonas Blue en Rita Ora), een single van Tiësto, Jonas Blue en Rita Ora uit 2019
 Ritual (White Lies), het tweede studioalbum van de Britse indierockband White Lies
 diverse films waaronder:
 Shiki-Jitsu (2000) (Engelse titel 'Ritual') van Hideaki Anno met Shunji Iwai en Ayako Fujitani
 Ritual (2002) van Avi Nesher met Jennifer Grey en Daniel Lapaine